Radensdorf ist der Name folgender Orte

 Radensdorf (Calau), Gemeindeteil von Craupe, Ortsteil von Calau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, sorbisch Radowank
 Radensdorf (Drebkau), Gemeindeteil von Drebkau im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, sorbisch Radowašojce
 Radensdorf (Lübben (Spreewald)), Ortsteil von Lübben im Landkreis Dahme-Spree, Brandenburg, sorbisch Radom